Josefina Fernanda de Borbón (Aranjuez, 25 de mayo de 1827 - París, 10 de junio de 1910) fue infanta de España desde su nacimiento hasta que salió a la luz su matrimonio morganático y en secreto.

Biografía 
Nacida en el Palacio Real de Aranjuez en 1827 siendo bautizada al día siguiente de su nacimiento. La infanta era hija del infante Francisco de Paula de Borbón y de su esposa, la infanta Luisa Carlota. Los abuelos de Josefina Fernanda eran, por vía paterna, el rey Carlos IV de España y su mujer, María Luisa de Parma, y por vía materna el rey Francisco I de las Dos Sicilias y la infanta María Isabel de Borbón, hija a su vez del rey Carlos IV de España. El padre de Josefina Fernanda era por lo tanto tío de su propia esposa. Fue su padrino, su tío el rey Fernando VII. Entre sus hermanos destacó Francisco de Asís de Borbón, el cuál fue esposo de su prima Isabel II.

Familiarmente era llamada Pepita. Debido a la rivalidad de su madre con su hermana y cuñada a la vez, la reina regente María Cristina, la familia tuvo que exiliarse unos años de España, viviendo en París.

Se casó en secreto con José Güell y Renté el  4 de junio de 1848. Este hecho hace que pierda la dignidad de infanta de España y ambos sean desterrados de la Corte, pasando cuatro años en Francia, donde mantuvo una relación tanto con Baldomero Espartero cómo con el general Leopoldo O'Donnell. El general Narváez fue quien propuso a la reina Isabel II la pérdida de dichos honores, que recuperó en 1855 cuando Isabel II la perdonó.

De vuelta a España, se establecieron en Valladolid. Su esposo intentó ser elegido diputado sin éxito en 1851 y 1853. La infanta tuvo una destacada participación en el movimiento revolucionario progresista de 1854, junto al general Alesón, logró que las autoridades militares de Valladolid aceptasen el triunfo de la revolución. Su marido formó parte de las cortes constituyentes de ese año.

La pareja tuvo tres hijos:
 Raimundo Güell y de Borbón, marqués de Valcarlos (Navarra, 1849 - Dammarie-lès-Lys, 1907, casado con Antonia Laura Alberti y Caro, con quién tuvo dos hijas.
 Fernando Güell y de Borbón, marqués de Güell (Valladolid, 1851 - Madrid, 1933), casado con su prima María Josefa Alonso y Güell, con quien tuvo tres hijos.
 Francisco Güell y de Borbón (Valladolid, 1853 - París, 1868), murió en su adolescencia.

El rey Alfonso XII hizo recuperar a su prima el título de Infanta en 1883, pero le negó el trato de Alteza Real. Un año después enviudo.

Sus últimos años los paso en Francia dónde falleció, sobreviviendo a todos sus hermanos.

Distinciones honoríficas

Títulos 

 Su Alteza Real la Serenísima Señora Infanta doña Josefina Fernanda de Borbón.

Órdenes 

 29 de mayo de 1827:  Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 La infanta Josefina Fernanda en el Museo del Prado

Casa de Borbón en España
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Infantas de España de gracia
Infantes de España del siglo XIX
Infantes de España del siglo XX
Infantes de España (Casa de Borbón)
Nacidos en Aranjuez
Fallecidos en París